Le nom Landauer peut désigner :

 Rolf Landauer (1927-1999), physicien américano-allemand
 Gustav Landauer (1870-1919), anarchiste allemand
 Henry Landauer (1929-2006), arbitre américain de soccer
 Karl Landauer (1887-1945), psychiatre et psychanalyste allemand
 Kurt Landauer (18841961), entrepreneur allemand